Уайма:

 Уайма — посёлок в Мексике, штат Юкатан.
 Уайма — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан.